Лоис Уонн (; , Монтиселло, штат  — , , штат ) — американская гобоистка.

Начала учиться игре на фортепиано в шестилетнем возрасте. Несколькими годами позже переехала с семьёй в Сан-Диего, где перешла на гобой. Окончила Джульярдскую школу (1936), где занималась под руководством Бруно Лабате. Играла в Нью-Йоркском женском симфоническом оркестре (руководитель оркестра Антония Брико выделяла её как одного из важнейших музыкантов коллектива), затем в Симфоническом оркестре Сан-Диего, Питсбургском симфоническом оркестре, Сент-Луисском симфоническом оркестре. На протяжении многих лет была первым гобоем в оркестре Городского балета Нью-Йорка. С 1936 года и вплоть до 1992 года (с перерывами) преподавала в Джульярдской школе, а в 1946—1976 годах также и в Маннес-колледже. Важнейшим из её учеников был Роналд Роузмен.

В 1955 году стала первой исполнительницей Сонатины для гобоя и фортепиано Дариуса Мийо. Среди других важных сольных работ Уонн — запись Дагомейской сюиты для гобоя и фортепиано Мечислава Колински (вместе с автором, 1959).

Примечания

Ссылки 
 Некролог в «Нью-Йорк Таймс» 

Гобоисты США
Академические музыканты США
Музыкальные педагоги США